Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Chicago 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Tracy Austin 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Tracy Austin (finale)
 Virginia Wade (primo turno)
 Wendy Turnbull (secondo turno)

 Kerry Reid (semifinali)
 Ann Kiyomura (secondo turno)
 Ilana Kloss (primo turno)
 Virginia Ruzici (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Chicago 1979